Таксинастла има више значења:

 Таксинастла, Рио Наранхо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Таксинастла (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику